Вольновка — посёлок в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
В 1950-е годы жители села Старая Вольновка переселились на новое местоположение, эту местность и назвали посёлок Вольновка.

Физико-географическая характеристика 
Посёлок расположен на севере Саратовского района, на правом берегу реки Мордова. Расстояние до административного центра села Шевыревка составляет 2 километров, до областного центра составляет 31 км. Населённый пункт находится вблизи крупной автотрассы Р228.   

Климат
Климат в Вольновке умеренно-холодный со значительным количеством осадков. Даже в засушливый месяц наблюдается много дождя (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура - 6.6 °C. 458 mm - среднегодовая норма осадков. Самый засушливый месяц - Март с осадками 27 mm. Большая часть осадков здесь выпадает в Июле, в среднем 45 mm.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В Вольновке шесть улиц: Октябрьская, Сельская, Юбилейная, Речная, Степная и Школьная; один переулок - Школьный. Также к селу относятся территории пять садовых некоммерческих товарищества: Конструктор-2, Чардым, Лайнер, Озон, Лесной.

Население 

Население составляет 324 человека (на 1 января 2019 года), насчитывается 110 дворов.

Экономика 
На территории села действуют 1 предприятие розничной торговли - магазин ИП Демидовой. Свою деятельность ведут четыре крестьянско-фермерских хозяйства, специализирующееся в основном на растениеводстве.

Инфраструктура 
На территории посёлка осуществляют свою деятельность;
 детский сад, 
 дом досуга, 
 библиотека, книжный фонд которой составляет 2446 экземпляров, оформлена подписка на 15 наименований периодических изданий. Пользуются учреждением 100 человек;
 фельдшерско-акушерский пункт. 

Дети школьного возраста доставляются школьным автобусом в общеобразовательное учреждение станции Тарханы.  

Населённый пункт частично газифицирован, из 110 дворов 87 имеют газоснабжение. 6 абонентов пользуются стационарной телефонной связью.

Достопримечательности 
 На территории посёлка благоустроено и действует мусульманское кладбище. 
 Мост на реке Мордова. Сооружён в 1904 году, в настоящее время не используется. Строение сохранилось до наших дней. Рядом с мостом имеется площадка, где можно остановиться и устроить небольшой пикник.

Фотогалерея

Посёлок на фотографиях

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Вольновского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района